Wiener (tramhalte), Watermaal-Bosvoorde
een (Amerikaans) worstje, beter bekend als:
Frankfurter Würstchen
Hotdog
 L.H. Wiener, Nederlands schrijver